Strogino – quartiere di Mosca;
Strogino – stazione capolinea della Linea Arbatsko-Pokrovskaja, la linea 3 della Metropolitana di Mosca.